Edward Włodarczyk (ur. 1935) – polski generał dywizji, inżynier, prof. dr hab., komendant Wojskowej Akademii Technicznej (1984–1985) 
 Edward Włodarczyk (1946–2021) – polski historyk, prof. dr hab., rektor Uniwersytetu Szczecińskiego (2012–2020)
 Edward Włodarczyk (ur. 1947) – polski działacz samorządowy, prezydent Sosnowca (1979–1982)